Верхнеспасское — название населённых пунктов в России:

 Верхнеспасское — село в Пыщугском районе Костромской области.
 Верхнеспасское — село в Рассказовском районе Тамбовской области.